Port Stanley is de naam van twee steden:

de oude naam van de hoofdstad van de Falklandeilanden: Stanley (Falklandeilanden)
Port Stanley (Canada)